Warning, brit doom metal együttes
 Warning, a Green Day együttes 2000-ben megjelent albuma
 Warning, az album címadó dala, és kislemeze
 Warning, az Antigama együttes 2009-ben megjelent albuma
 Warning, R. Stevie Moore 1988-ban megjelent albuma
 Warning, az Incubus együttes kislemeze a 2002-es Morning View című albumról
 Warning, a The Notorious B.I.G. dala a Ready to Die című albumról
 Warning (Sunmi-középlemez)
 Warning (East 17-dal)
 Warning (Queensrÿche-dal)

továbbá:
 The Warning, a Daysend együttes 2007-ben megjelent albuma
 The Warning, a Hot Chip együttes 2006-ban megjelent albuma
 The Warning, a Queensrÿche együttes 1984-ben megjelent albuma
 The Warning, a Nine Inch Nails együttes dala a Year Zero című albumról
 The Warning, Eminem dala, amit a Mariah Carey-vel kapcsolatos konfliktusa ihletett